Відая́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Ліможа, 24 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 92 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 179,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Відая на сайті французького Національного інституту географії
 Відая на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Відая на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Відая на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Відая на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез